Up in Flames (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
 Up in Flames (Coldplay), een single van Coldplay uit 2012
 Up in Flames (Nicky Minaj), een single van Nicky Minaj uit 2012
 Up in Flames (B3N & Bella Thorne), een single van B3N en Bella Thorne uit 2021